Позвонок  может означать:
 Позвонок — составляющий элемент позвоночного столба.
 Позвонок — растение семейства Заразиховые.